Кикино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кикино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Кикино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Кикино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Кикино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Кикино — село в Каменском районе Пензенской области.
 Кикино — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Кикино — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Кикино — село в Балтайском районе Саратовской области.
 Кикино — деревня в Темкинском районе Смоленской области.